Strixner ist der Familienname folgender Personen:
 August Strixner (1820–1855), österreichischer Zeichner und Lithograph
 Johann Nepomuk Strixner (1782–1855), deutscher Zeichner, Lithograph und Kupferstecher
 Michael Strixner (1938–2013), deutscher Schauspieler